Belitsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Белица) :
Belitsa, ville bulgare de l'obchtina de Belitsa, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Belitsa, village bulgare de l'obchtina de Tryavna, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Belitsa, village bulgare de l'obchtina de Lyoubimets, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Belitsa, village bulgare de l'obchtina de Laki, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Belitsa, village bulgare de l'obchtina de Toutrakan, situé dans l'oblast de Silistra ;
Belitsa, village bulgare de l'obchtina de Ikhtiman, situé dans l'oblast de Sofia (non urbain) ;
en macédonien (le nom étant écrit Белица) :
Belitsa, village macédonien de la municipalité de Kitchevo ;
Belitsa, village macédonien de la municipalité de Makedonski Brod.